Епархия Сент-Джонса — Бастера () — епархия Римско-католической церкви с центром в городе Сент-Джонс, Антигуа и Барбуда. Епархия Сент-Джонса — Бастера входит в митрополию Кастри и распространяет свою юрисдикцию на государства Антигуа и Барбуда, Сент-Китс и Невис и заморские владения Великобритании Монтсеррат, Ангилья и Британские Виргинские острова. Кафедральным собором епархии Сент-Джонса — Бастера является церковь Святого Семейства. В городе Бастер находится сокафедральный собор Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии.

История 
16 января 1971 года Папа Римский Павел VI выпустил буллу «Cum nobis», которой учредил епархию Сент-Джонса, выделив её из епархии Розо.

21 июня 1981 года Конгрегация евангелизации народов издала декрет «Plures in Mari», которым переименовала епархию Сент-Джонса в епархию Сент-Джонса — Бастера.

Структура 
Епархия подразделяется на Северный и Южный деканат.

В епархии действуют 10 приходов:
 в Антигуа и Барбуде — 2 прихода;
 в Сент-Китсе и Невисе — 4 прихода;
 на Британских Виргинских островах — 2 прихода;
 на Ангилье — 1 приход;
 на Монтсеррате — 1 приход.

Ординарии епархии 
 епископ Джозеф Оливер Бауэрс S.V.D. (16.01.1971 — 17.07.1981);
 епископ Дональд Джеймс Риси (17.07.1981 — 12.10.2007) — назначен архиепископом-коадъютором Кингстона;
 Sede Vacante (2007—2011)
 епископ Кеннет Дэвид Освин Ричардс (19.11.2011 — 29.04.2016);
 епископ Роберт Энтони Льянос (с 18 декабря 2018 года).

Статистика 

|-
| 1976 || 11.640 || 130.907 || 8,9 || 12 ||  || 12 || 970 ||  || 19 || 24 || 12
|-
| 1980 || 11.803 || 130.907 || 9,0 || 12 || 1 || 11 || 983 ||  || 21 || 16 || 11
|-
| 1990 || 14.286 || 156.454 || 9,1 || 15 || 5 || 10 || 952 || 1 || 17 || 23 || 10
|-
| 1999 || 14.313 || 131.098 || 10,9 || 17 || 4 || 13 || 841 || 5 || 18 || 16 || 10
|-
| 2000 || 14.402 || 131.187 || 11,0 || 16 || 4 || 12 || 900 || 5 || 17 || 15 || 10
|-
| 2001 || 14.537 || 131.301 || 11,1 || 15 || 4 || 11 || 969 || 4 || 15 || 12 || 10
|-
| 2002 || 15.233 || 137.204 || 11,1 || 14 || 3 || 11 || 1.088 || 4 || 14 || 9 || 9
|-
| 2003 || 15.322 || 137.293 || 11,2 || 15 || 4 || 11 || 1.021 || 4 || 14 || 12 || 10
|-
| 2004 || 15.423 || 137.394 || 11,2 || 17 || 6 || 11 || 907 || 4 || 11 || 12 || 10
|-
| 2010 || 14.878 || 169.787 || 8,8 || 8 || 8 ||  || 1.859 || 5 ||  || 7 || 10
|-
| 2014 || 16.743 || 186.880 || 9,0 || 12 || 3 || 9 || 1.395 || 3 || 9 || 12 || 13
|-
| 2017 || 17.515 || 197.594 || 8,9 || 19 || 6 || 13 || 921 || 4 || 13 || 8 || 10
|}

Примечания

Источники 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3
 Булла Cum nobis
 Декрет Plures in Mari, AAS 73 (1981), стр. 680

Ссылки 
 Официальный сайт
 Сайт католической общины Монтсеррата
 Сайт католической общины Британских Виргинских островов
 Сайт католической общины Ангильи
 Информация на сайте catholic-hierarchy.org
 Информация на сайте gcatholic.org

Католицизм в Антигуа и Барбуде
Католицизм в Сент-Китсе и Невисе